Ири́на Кириче́нко: 
 Кириченко, Ирина Ивановна (1937—2020) — советская трековая велогонщица, тренер.
 Кириченко, Ирина Николаевна (1931—2011) — советская и российская актриса.